

Anno 
 275 o 275 a.C.

Codici 
 275 – codice ISO 3166-1 numerico dello Stato di Palestina

Matematica 
 275 (numero)